Суперкубок Греції з футболу 1994 — 7-й розіграш турніру. Матч відбувся 17 серпня 1994 року між чемпіоном Греції АЕКом та переможцем кубка Греції «Панатінаїкосом».

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на transfermarkt
 Матч на rsssf 

1994
Греція